Yukon (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Yukon (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Yukon (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Yukon (rivier), een rivier in Canada en Alaska
 Yukon (territorium), een territorium van Canada
 Yukon, codenaam voor Microsoft SQL Server 2005.